Лига чемпионов УЕФА 2014/15 — 23-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 60-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов.
Финальный матч состоялся 6 июня 2015 года на Олимпийском стадионе в Берлине.

Это первый розыгрыш турнира, в котором участвующие клубы должны соответствовать критериям . Клуб, представляющий Гибралтар, чья футбольная ассоциация была принята в качестве 54-го члена УЕФА на конгрессе организации в мае 2013 года, дебютирует в соревновании.

Участники 
В розыгрыше Лиги чемпионов 2014/2015 годов приняли участие 77 команд из 53 футбольных ассоциаций УЕФА (Лихтенштейн не принимал участия, так как не проводит розыгрыш домашнего чемпионата). Количество мест распределялось согласно таблице коэффициентов УЕФА после еврокубкового сезона 2012/2013 годов.

Так в сезоне 2014/2015 годов места распределись следующим образом:
 Ассоциации с рангом 1—3 заявляли по 4 команды
 Ассоциации с рангом 4—6 заявляли по 3 команды
 Ассоциации с рангом 7—15 заявляли по 2 команды
 Ассоциации с рангом 16—54 (кроме Лихтенштейна) заявляли по 1 команде
Если победитель Лиги чемпионов 2013/2014 занимал в своём чемпионате место, не соответствующее попаданию в соревнование, то он заменял последнюю команду из своей ассоциации с рангом 1—3, завоевавшую право участвовать в соревновании.

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге чемпионов УЕФА 2014/2015 среди стран формируовались на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 2008/2009 до сезона 2012/2013 включительно, приведённая ниже:

Распределение команд по этапам 
В связи с тем, что победитель прошлого сезона — «Реал Мадрид» — квалифицировался в групповой этап турнира через национальный чемпионат, в схему распределения внесены следующие изменения:

(а) чемпион 13-й ассоциации (Швейцария) передвигается из третьего отборочного раунда в групповой этап;
(б) чемпион 16-й ассоциации (Австрия) передвигается из второго отборочного раунда в третий;
(в) чемпион 47-й ассоциации (Северная Ирландия) передвигается из первого отборочного раунда во второй;
(г) чемпион 48-й ассоциации (Уэльс) передвигается из первого отборочного раунда во второй.

Первый квалификационный раунд
 6 победителей национальных чемпионатов ассоциаций 49−54.

Второй квалификационный раунд
 31 победитель национальных чемпионатов ассоциаций 17−48 (за исключением Лихтенштейна).
 3 победителя первого квалификационного раунда.

Третий квалификационный раунд
 3 победителя национальных чемпионатов ассоциаций 14−16.
 9 серебряных призёров национальных чемпионатов ассоциаций 7−15.
 1 бронзовый призёр национального чемпионата ассоциации 6.
 17 победителей второго квалификационного раунда.

Раунд Плей-офф
 2 бронзовых призёра национальных чемпионатов ассоциаций 4−5.
 3 клуба, занявших четвёртые места в национальных чемпионатах ассоциаций 1−3.
 15 победителей третьего квалификационного раунда.

Групповой этап
 13 победителей национальных чемпионатов ассоциаций 1−13.
 6 серебряных призёров национальных чемпионатов ассоциаций 1−6.
 3 бронзовых призёра национальных чемпионатов ассоциаций 1−3.
 10 победителей раунда Плей-офф.

Плей-офф
 16 команд, занявшие первые два места в групповом этапе.

Список участников 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2014/2015 (составы)

Подписи в скобках показывают, с какого места в национальном чемпионате каждая команда отобралась для своего начального раунда:

* Так как чемпион Турции, клуб «Фенербахче» был отстранён от участия в еврокубках, его место в групповом этапе Лиги чемпионов занял вице-чемпион Турции («Галатасарай»), а место в третьем квалификационном раунде перешло к третьей команде чемпионата Турции («Бешикташ»).
** Так как чемпион Сербии, клуб «Црвена Звезда» был отстранён от участия в еврокубках, его место во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов занял вице-чемпион Сербии («Партизан»).

Расписание 
Все церемонии жеребьёвок пройдут в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария), за исключением жеребьёвки групповой стадии.

Квалификация

Первый квалификационный раунд 

|}

Второй квалификационный раунд 

|}
* После жеребьёвки, по договоренности команд было решено, что первый матч пройдет на поле клуба КР Рейкьявик.

Третий квалификационный раунд

Чемпионская квалификация 

|}
* 8 августа УЕФА присудил «Легии» техническое поражение в ответном матче третьего квалификационного раунда против «Селтика» (матч закончился со счетом 0:2 в пользу польской команды). Причиной тому стало участие дисквалифицированного защитника Бартоша Берешиньского, вышедшего на замену на 86-минуте. «Легия» продолжит выступление в раунде плей-офф Лиги Европы.

Нечемпионская квалификация 

|}

Раунд плей-офф

Чемпионская квалификация 

|}

Нечемпионская квалификация 

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Сетка турнира

1/8 финала 
16 команд были разбиты на две корзины: сеяные (победители групп) и несеяные (обладатели вторых мест).

|}

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 20 марта 2015 года. Первые матчи были проведены 14 и 15 апреля, а ответные — 21 и 22 апреля 2015.

|}

1/2 финала 
Жеребьёвка состоялась 24 апреля 2015 года . Первые матчи были проведены 5 и 6 мая, а ответные — 12 и 13 мая 2015.

|}

Финал

Статистика

Лучшие бомбардиры 
 Основной турнир

Примечание: Жирным выделены игроки, продолжающие выступление в турнире.
Источник: ru.uefa.com

 Квалификация и раунд плей-офф
Источник: ru.uefa.com

См. также 
 Юношеская лига УЕФА 2014/2015
 Лига Европы УЕФА 2014/2015
 Суперкубок УЕФА 2015
 Клубный чемпионат мира по футболу 2015

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов УЕФА (официальный сайт)

2014/2015
Европейский футбол в сезоне 2014/2015